Гран-при Детройта 1983 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 5 июня 1983 года.

Гонка 

|}

 Последняя победа для двигателя Ford Cosworth DFV V8 и команды Tyrrell.

Ссылки 
 
 Innes Ireland (October, 1983). «2nd Detroit Grand Prix: Cosworth Counterattack». Road & Track, 162—166.
 Mike S. Lang (1992). ''Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2

Гран-при Детройта